Gründl heißen folgende geographische Objekte:

 Gründl (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Gründl (Prem), Ortsteil der Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Gründl (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Steiermark

Gründl ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Gründl (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Benedict Gründl (1655–1705), deutscher Arzt, praktischer Arzt in Marburg in der Steyermark und Mitglied der Gelehrtenakademie „Leopoldina“ 
 Max Gründl (1896–1976), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Ingolstadt

Siehe auch:
 Gründel